Gibbula är ett släkte av snäckor som beskrevs av Risso 1826. Gibbula ingår i familjen pärlemorsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pärlemorsnäckor
Gibbula